Ein Sperrfilter ist

 in der Fotografie ein Bauteil, das vor der Kameralinse befestigt wird, siehe Filter (Fotografie)
 in der Elektronik eine Schaltung, mit der ein bestimmter Frequenzbereich ausgefiltert wird, siehe Bandsperre bzw. Kerbfilter